I liga w piłce nożnej 1963/1964 – 30. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obronił Górnik Zabrze.

Absolutnym beniaminkiem ligi była Unia Racibórz.

Tabela 

Legenda:

Statystyki sezonu 
Królowie strzelców (po 18 goli): 
 Lucjan Brychczy (Legia Warszawa)
 Józef Gałeczka (Zagłębie Sosnowiec)
 Jerzy Wilim (Szombierki Bytom)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
1963 w polskim sporcie
1964 w polskim sporcie